Molander ist der Familienname folgender Personen:

 Gustaf Molander (1888–1973), schwedischer Regisseur und Drehbuchautor
 Helga Molander (1893–1985), deutsche Schauspielerin
 Hubert Molander, österreichischer Musikproduzent
 Johan Molander (* 1948), schwedischer Diplomat
 Marielle Molander (* 1990), schwedische Biathletin
 Moa Molander Kristiansen (* 1995), schwedische Skilangläuferin
 Nils Molander (1889–1974), schwedischer Eishockeyspieler
 Olof Molander (1892–1966), schwedischer Regisseur und Schauspieler
 Per Molander (* 1950), schwedischer Ingenieur, Politikberater und Autor